Neuweiher bezeichnet:

Ortsteile:
 Neuweiher (Pullenreuth), Ortsteil der Gemeinde Pullenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Neuweiher (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Gewässer:
 Neuweiher oder Andelshofer Weiher, Weiher bei Andelshofen (Überlingen), Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Neuweiher (Beermühle), Teich im Lauf des Neuwiesengrabens (zum Höllbach, zur Rotach) bei Beermühle, Gemeinde Wilburgstetten, Landkreis Ansbach, Bayern
 Neuweiher (Daisendorf), Weiher bei Daisendorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Neuweiher (Häsle), Stauweiher im Lauf des Neuweiherbachs (zum Häslesbach, zur Ellenberger Rot) bei Häsle, Gemeinde Ellenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Neuweiher (Muckental), Stauweiher im Lauf der Ellenberger Rot im Naturschutzgebiet Muckental bei Muckental, Gemeinde Ellenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Neuweiher (Reutberger Mühlbach), Weiher bei Kloster Reutberg, Gemeinde Sachsenkam, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern; entwässert zum Reutberger Mühlbach
 Neuweiher (Wolpertswende), Weiher nahe Wolpertswende, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Neuweiher (Zeller Bach), Weiher nahe dem Zeller Bach bei Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Neuweiherbach
 Neuer Weiher
 Neue Weiher